Erdélyi Gazda (1869–1945) Kolozsváron megjelent folyóirat
 Erdélyi Gazda (1941–1944) Nagyenyeden megjelent folyóirat
 Erdélyi Gazda 1993-től Kolozsváron megjelenő folyóirat